Compsospiza és un gènere d'ocells de la família dels tràupids (Thraupidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.5, 2010) aquest gènere està format per dues espècies:
 Compsospiza garleppi.
 Compsospiza baeri.

Tràupids